Ябу:

 Ябу — город в Японии, находящийся в префектуре Хёго. 
 Ябу, Наото (род. 1970 — японский дзюдоист.